Алпака може бити:

 Алпака, врста ламе (-{Vicugna pacos}-).
 Алпака (легура), метална легура, комбинација метала - бакра, никла и других метала.